Лимож (, ) — многозначный термин.

 Лимож — город и коммуна во Франции, префектура департамента Верхней Вьенны.
 Лимож (округ) — округ во Франции, один из округов в регионе Лимузен.

 Лимож (футбольный клуб) — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Лимож (баскетбольный клуб) — французский баскетбольный клуб из города Лимож.

См. также 
 Лимоджес — название ряда населённых пунктов в Северной Америке в честь Лиможа во Франции.